Französisch steht für:

 französische Sprache
 Französischunterricht als Schulfach

französisch bezieht sich auf:
 Frankreich, Land in Westeuropa
 französische Küche, Nationalküche Frankreichs
 französische Verteidigung, Eröffnung im Schachspiel
 Umgangssprachlich für Oralverkehr

Siehe auch: